JPMorgan Chase Open 2006 в парном разряде проводился в 33-й раз. В основной сетке было 16 пар, 2 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё одна прошли через квалификацию.

Дуэт Вирхиния Руано Паскуаль / Паола Суарес — победитель турнира. В четвертьфинале они обыграли прошлогодних чемпионок Елену Дементьеву и Флавию Пеннетту.

Посев 

  Саманта Стосур /  Лиза Реймонд (Первый раунд)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма ''(Финал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Меганн Шонесси ''(Первый раунд)

Основной турнир

Ссылки 
 

JPMorgan Chase Open 2006